Кристиансборг:
 Кристиансборг (дворец) — дворец в Копенгагене.
 Кристиансборг (форт) — датский форт на Золотом Берегу.